gromada Giebułtów (powiat lubański)
 gromada Giebułtów (powiat miechowski)